Het seizoen 1979/80 van de Belgische Tweede Klasse ging van start op 1 september 1979 en eindigde op 27 april 1980. De competitie werd gewonnen door KAA Gent.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Klasse voor de start van het seizoen:
 RAA Louviéroise 
 KV Kortrijk

Gepromoveerde teams
Deze teams promoveerden uit de Derde klasse:
 Racing Jet de Bruxelles (kampioen in Derde Klasse A)
 Hoeselt VV (kampioen in Derde Klasse B)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste Klasse op het eind van het seizoen:
 KAA Gent (kampioen)
 KV Kortrijk (winnaar eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 R. Union Saint-Gilloise 
 Hoeselt VV

Eindstand

Eindronde voor promotie

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2